Olocau del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olocau del Rey (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Olocau del Rey (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar